Горавские — дворянские роды польского происхождения.

Первый из них, герба Кораб, происходит от Ивана Гракало-Горавского, который за службу против шведов и турок пожалован от Сигизмунда III вотчинами. К этому роду принадлежит русско-белорусский живописец конца XIX века Аполлинарий Гиляриевич Горавский. Род этот был внесён Герольдией в VI часть родословной книги Минской губернии.

Другой род Горавских, герба Наленч, происходит от Якова Горавского, подписавшего в 1697 году акт избрания на польский престол Августа II (Сильного). Его потомство было внесено Герольдией в I часть родословной книги Подольской губернии.

Примечания

Литература 
 Биографический словарь. 2000 год.